Варґентін (кратер), Кратер Варґентін (лат. Wargentin) — великий ударний кратер, затоплений лавою в південній півкулі видимої сторони Місяця.
 Пер Вільгельм Варгентін (1717—1783) — шведський астроном і демограф.